José Yannantuoni (n. , Capitán Bermúdez, Provincia de Santa Fe) es un piloto argentino de automovilismo de velocidad actualmente retirado. Compitió, entre otras categorías, en TC 2000 y Turismo Nacional.

Resultados

Turismo Competición 2000

Notas

Referencias 

Ficha en Driver Database

Pilotos de automovilismo de Argentina